Localidades do Brasil
Jupiá, município em Santa Catarina
Jupiá (Três Lagoas), vila turística de pescadores em Mato Grosso do Sul
Usina Hidrelétrica Engenheiro Souza Dias, também conhecida como Barragem de Jupiá

Desambiguações de topônimos